Brookesia micra es un camaleón del género Brookesia. Es endémico de la isla Nosy Hara (norte de Madagascar). Es el camaleón más pequeño que se conoce con un tamaño máximo de 29 mm. Los machos de Brookesia micra alcanzan una longitud hocico-cloaca máxima de 16 mm, y la longitud total del cuerpo de ambos sexos es menos de 30 mm, lo que le convierte en uno de los vertebrados amniotas más pequeños de todo el mundo. El tamaño del lagarto es consecuencia de su hábitat, debido al efecto del enanismo insular. En comparación con Brookesia minima, B. micra tiene una cola más pequeña y una cabeza más grande. Normalmente se encuentran entre la hojarasca durante el día, y suben a ramas hasta 10 cm de altura por la noche para dormir.

Taxonomía 
Brookesia micra fue descubierto y nombrado por un equipo de investigadores dirigidos por Frank Glaw de la Zoologische Staatssammlung München. El nombre específico de B. micra es una derivación de la forma latín de la palabra greca "μικρός" (mikros), que significa pequeño y se refiere al tamaño de su cuerpo.

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Chamaeleonidae
Reptiles de Madagascar
Fauna de Nosy Hara
Fauna endémica de Madagascar
Animales descritos en 2012